

Couleur 
 Noir : couleur.
 Noir (cheval)
 Noir (robe de chat)
 la lumière noire est une lumière composée principalement d'ultraviolet, qui ne fait apparaître que les surfaces fluorescentes.

Chimie 
 Noir animal (ou charbon d’os) : matière riche en carbone obtenue par la calcination des os à l’abri de l’air.
 Noir de carbone
 Noir de platine : platine finement divisé, sous forme de poudre ou de couche mince

Anthropologie 
 Noir (humain), catégorie désignant des personnes ayant la peau plus ou moins foncée.

Histoire 
 Pendant la Révolution française on appelle « Noirs » une faction peu importante de nobles intransigeants, mais non absolutistes, de l’ancien régime qui s’illustrèrent pendant la Constituante ( – ) ; qualifiés également d’ « Aristocrates », leurs chefs sont des nobles titrés, comme le vicomte de Mirabeau, mais aussi des hommes de milieux plus modestes, comme Cazalès, ou même des ecclésiastiques, comme l‘ abbé Maury ou l’abbé de Montesquiou. Ils sont, entre autres, contre la Constitution civile du clergé et opposés à la saisie de ses biens, pour le veto absolu du roi, la primauté du catholicisme, et s’opposent aussi à l’Assignat. Leurs journaux sont notamment, « L'Ami du roi » ou « Les Actes des apôtres » ; leur club est « Le Salon français ». Supplantés par la nouvelle droite feuillante, la plupart entrèrent dans la clandestinité, regagnèrent leur province d’origine, ou émigrèrent à la fin de 1791.
  Cent-Noirs est la traduction du nom d'une organisation monarchiste xénophobe russe apparue après la révolution de 1905.

Société 
 Un des deux joueurs joue noirs, d'après la couleur des pions ou pièces dont il se sert, aux jeux de réflexion comme les échecs, les dames, le go, l'othello…
 Noir à lèvres : produit cosmétique de couleur noire, utilisé dans certains milieux comme le metal ou le mouvement gothique.
 Noir, boys band sud-coréen formé en 2018.

Œuvres 

 Noir : un anime japonais réalisé par Kōichi Mashimo
 Noir parler : langue imaginaire apparaissant dans les romans de .
 Noir : album de William Control (2010).
 Noir Désir : groupe de rock français originaire de Bordeaux, formé dans les années 1980.
 Noir : groupe de rock progressif britannique du début des années 1970. Premier groupe composé seulement de membres noirs au Royaume-Uni. Son seul album We Had To Let You Have It est sorti après la dissolution du groupe en 1971.
 Noir : bande dessinée de Baru parue en 2009.
 Noir: A Shadowy Thriller : jeu vidéo sorti en 1996.

Toponymes 

 
 
 Causse Noir : le plus petit des Grands Causses, en France.
 Étang Noir, dans le département français des Landes
 Mont Noir : colline située dans les Monts de Flandre, à la frontière franco-belge.
 La Montagne Noire : massif à la bordure méridionale du Massif central.

Patronyme 

 Michel Noir (né en 1944) : homme politique français qui a été maire de Lyon ;
 Thierry Noir (né en 1958) : peintre français ;

Divers 
 
 
 Film noir
 
 
 
 
 
 
 Roman noir

Références 

Patronyme français